Slovo dužnina (též dužina) má více významů:

 dužina (rostliny) – vnitřní měkká část plodů rostlin
 dužnina (houby) – část plodnice hub

Externí odkazy